Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou un boulevard du Page :

Belgique 
 Rue du Page à Braine-le-Comte
 Rue du Page à Bruxelles
 Rue du Page à Wasseiges

France 
 Boulevard du Page à Andernos-les-Bains

Page